Volume 7: Gypsy Marches, een muziekalbum uit The Desert Sessions uit 2001
 Volume 7 (Violeta de Outono), muziekalbum van de Braziliaanse band Violeta de Outono uit 2008
 Anjunabeats Volume 7, een muziekalbum van de Britse band Above & Beyond uit 2009
 Glee: The Music, Volume 7, een soundtrackalbum van de personages in de Amerikaanse televisieserie Glee uit 2011